Gastrodontoidea  è una superfamiglia di molluschi gasteropodi polmonati terrestri dell'ordine Stylommatophora.

Tassonomia
Comprende le seguenti famiglie:
Gastrodontidae 
Oxychilidae 
Pristilomatidae

Filogenesi 
Il seguente cladogramma mostra le relazioni filogenetiche tra questa superfamiglia e le altre superfamiglie del clade Limacoide:

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Stylommatophora